Osoby noszące nazwisko Fries:
 Elias Magnus Fries – szwedzki botanik
 Jakub Fryderyk Fries – niemiecki filozof, profesor uniwersytetów w Heidelbergu i w Jenie
 Robert Elias Fries – szwedzki botanik, syn Theodora Magnusa Friesa
 Theodor Magnus Fries – szwedzki botanik, syn Eliasa Friesa
 Thore Christian Elias Fries – szwedzki botanik, syn Theodora Magnusa Friesa

Miejscowości:
 Fries – miasto w USA, w stanie Wirginia, w hrabstwie Grayson